Organ je lahko:

 organ, del organizma, ki opravlja posamezne funkcije
 organ, organizacijska enota neke ustanove
 Organ²/ASLSP, koncert za orgle
 Organ, občina v Franciji

Glej tudi 
 organel
 organist

Izposojenke iz grščine